Кирасир, может означать:
 Кирасир — род кавалерии, одетой в кирасу; 
 «Кирасир» — жаргонное название войскового экскаватора ЭОВ-4421;
 «Кирасир» — австрийский лёгкий танк;
 «КИРАСИР» — мобильный комплекс обеспечения деятельности высокоманёвренных пожарно-спасательных средств.

См. также 
 Кираса